III Диоклетианов легион () — один из легионов поздней Римской империи.

Данное подразделение было сформировано в начале правления императора Диоклетиана и получило прозвище в его честь. По всей видимости, в момент создания численность легиона составляла 5—6 тысяч человек. Изначально подразделение было размещено в Никополе (Александрия), где вместе с II Неустрашимым Траяновым легионом охранял Александрию и дельту Нила. В 297/298 году легион участвовал в подавлении восстания в Фиваиде. Около 300 года вексилляции легиона размещались в Аполлонополе Великом, Тентире, Сиене, Птолемаиде и Панополисе.

В течение IV века легион был передислоцирован в Фивы и Омбос на юг Египта. Единственным известным по имени служащим легиона является дезертир Феодор, живший в середине IV века. Император Феодосий I Великий выделил из III Диоклетианова легиона, имевшего статус лимитана, новую единицу — III Диоклетианов Фивский легион и, переведя её в разряд комитата, использовал в кампаниях в Македонии.

В начале V века III Диоклетианов легион был размещен в Андрополисе под командованием комита египетского лимеса. Другие подразделения легиона находились в Омбосе и Фивах под руководством дукса Фиваиды. III Диоклетианов Фивский легион подчинялся военному магистру Фракии.

Литература 
 Jona Lendering: Legio III Diocletiana. In: Livius.org
 Brian Campbell: The army. In: The Cambridge Ancient History. Volume 12: Alan K. Bowman, Averil Cameron, Peter Garnsey (Hrsg): The Crisis of Empire, AD 193—337. 2. Auflage. University of Cambridge Press, Cambridge u. a. 2005, ISBN 0-521-30199-8, S. 124.
 Leonard Woolley, David Randall-MacIver: Karanog. The Romano-Nubian Cementery (= Eckley B. Coxe Junior Expedition to Nubia. 3). Band 1. University Museum, Philadelphia PA 1910, S. 18.

См. также 
 Список римских легионов

Легионы Древнего Рима
Римский Египет